

Događaji 
 Bitka kod Alesije vođena između Rimljana i Gala
 Opsada Avarika, uoči velikog ustanka Gala pod vodstvom Vercingetoriksa

Rođenja

Smrti